Соревнования по метанию молота у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 13 и 15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 69,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования в двух квалификационных группах прошли в утренней программе 13 августа 2014 года.

Финал 

Основные соревнования в метании молота у женщин прошли 15 августа 2014 года. Как и на чемпионате Европы 2012 года, первые два места заняли Анита Влодарчик из Польши и Мартина Грашнова из Словакии. При этом Влодарчик установила новый национальный рекорд и рекорд чемпионатов Европы — 78,76 м. Данный результат являлся третьим в истории женского метания молота и уступал мировому рекорду немки Бетти Хайдлер всего 66 сантиметров. Сама Бетти провела очередной неудачный официальный турнир: на чемпионате Европы — 2012 и чемпионате мира — 2013 она не смогла преодолеть квалификацию, а на этот раз с броском на 72,39 м (лучший результат сезона — 78,00 м) осталась без медали.

 Результаты россиянки Анны Булгаковой были аннулированы в связи с положительной допинг-пробой.

Примечания

Ссылки 
 

метания
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике